Saint-Sulpice est un toponyme et un patronyme, inspiré le plus souvent de saint Sulpice le Pieux, qui peut désigner :

Églises et lieux religieux 

 
 Abbaye Saint-Sulpice de Bourges
 Séminaire Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, à côté de Paris.
 Vieux Séminaire de Saint-Sulpice, à Montréal.
 La paroisse Saint-Sulpice dans le diocèse de Paris.

Localités

Canada 

 Saint-Sulpice, municipalité de paroisse canadienne du Québec
 Saint-Sulpice, «quartier de référence» situé dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville de la Ville de Montréal, Québec

France

Communes actuelles 
 Saint-Sulpice (Ain), commune française de l'Ain
 Saint-Sulpice (Lot), commune française du Lot
 Saint-Sulpice (Nièvre), commune française de la Nièvre
 Saint-Sulpice (Oise), commune française de l'Oise
 Saint-Sulpice (Puy-de-Dôme), commune française du Puy-de-Dôme
 Saint-Sulpice (Haute-Saône), commune française de la Haute-Saône
 Saint-Sulpice (Savoie), commune française de la Savoie

Anciennes communes 
 Saint-Sulpice (Aveyron), ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Sénergues
 Saint-Sulpice (Calvados), ancienne commune française du Calvados, auj. intégrée à Saint-Vigor-le-Grand
 Saint-Sulpice (Gironde), ancienne commune française de la Gironde, auj. intégrée à Saint-Sulpice-et-Cameyrac
 Saint-Sulpice (Maine-et-Loire), ancienne commune française de Maine-et-Loire, auj. intégrée à Blaison-Saint-Sulpice
 Saint-Sulpice (Mayenne), ancienne commune française de la Mayenne
 Saint-Sulpice (Sainte-Foy), ancienne commune française de la Loire, intégrée à Sainte-Foy-Saint-Sulpice
 Saint-Sulpice (Villerest), ancienne commune française de la Loire, aujourd'hui intégrée à Villerest
 Saint-Sulpice (Orne), ancienne commune française de l'Orne
 Saint-Sulpice (Somme), ancienne commune française de la Somme, auj. intégrée à Ham
 Saint-Sulpice (Saône-et-Loire), ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Condal

Homonymie partielle 

 Saint-Sulpice-d'Arnoult, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Sulpice-de-Cognac, commune française de la Charente
 Saint-Sulpice-d'Eymet, ancienne commune française de la Dordogne, intégrée à Eymet
 Saint-Sulpice-de-Faleyrens, commune française de la Gironde
 Saint-Sulpice-de-Favières, commune française de l'Essonne
 Saint-Sulpice-de-Grimbouville, commune française de l'Eure
 Saint-Sulpice-de-Guilleragues, commune française de la Gironde
 Saint-Sulpice-de-Mareuil, ancienne commune française de la Dordogne, intégrée à Mareuil en Périgord
 Saint-Sulpice-de-Pommeray, commune française de Loir-et-Cher
 Saint-Sulpice-de-Pommiers, commune française de la Gironde
 Saint-Sulpice-de-Roumagnac, commune française de la Dordogne
 Saint-Sulpice-de-Royan, commune française de la Charente-Maritime
 Saint-Sulpice-de-Ruffec, commune française de la Charente
 Saint-Sulpice-des-Landes, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Sulpice-des-Landes, ancienne commune française de la Loire-Atlantique, intégrée à Vallons-de-l'Erdre
 Saint-Sulpice-des-Rivoires, commune française de l'Isère
 Saint-Sulpice-d'Excideuil, commune française de la Dordogne
 Saint-Sulpice-en-Pareds, commune française de la Vendée
 Saint-Sulpice-et-Cameyrac, commune française de la Gironde
 Saint-Sulpice-la-Forêt, commune française d'Ille-et-Vilaine
 Saint-Sulpice-la-Pointe, commune française du Tarn
 Saint-Sulpice-Laurière, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Sulpice-le-Dunois, commune française de la Creuse
 Saint-Sulpice-le-Guérétois, commune française de la Creuse
 Saint-Sulpice-les-Bois, commune française de la Corrèze
 Saint-Sulpice-les-Champs, commune française de la Creuse
 Saint-Sulpice-les-Feuilles, commune française de la Haute-Vienne
 Saint-Sulpice-le-Verdon, ancienne commune française de la Vendée, intégrée à Montréverd
 Saint-Sulpice-sur-Lèze, commune française de la Haute-Garonne
 Saint-Sulpice-sur-Risle, commune française de l'Orne
 Sainte-Foy-Saint-Sulpice, commune française de la Loire
 La Chapelle-Saint-Sulpice, commune française de Seine-et-Marne
 Barberey-Saint-Sulpice, commune française de l'Aube
 Blaison-Saint-Sulpice, commune française de Maine-et-Loire
 Mont-Saint-Sulpice, commune française de l’Yonne

Suisse 
 Saint-Sulpice, localité suisse du canton de Neuchâtel, intégrée à Val-de-Travers.
 Saint-Sulpice, commune suisse du canton de Vaud.

Ordre 
 Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice ou Sulpiciens, société de vie apostolique catholique menant une vie commune sans vœux.

Patronyme 

 Raymond Gaspard de Bonardi de Saint-Sulpice général des guerres de la Révolution et de l'Empire

Divers 

 Saint-Sulpice (métro de Paris), station du métro de Paris
 Style dit « Saint-Sulpice »

Voir aussi 
  qui désigne plusieurs saints chrétiens